Большая Мельница —  деревня в Пыталовском районе Псковской области, Вышгородская волость
 Большая Мельница — река в Восточной Сибири, приток р. Енисей